Polus (Polus, Polos ) fou un sofista i retòric grec nadiu d'Agrigent. Fou deixeble probablement de Gòrgies de Leontins i va escriure una obra retòrica que al Suides s'esmenta amb el nom de , una genealogia dels grecs i bàrbars que van participar en la guerra de Troia amb un relat dels seus fets, un catàleg de vaixells, i una obra de títol .

Vida 
Se'n tenen poques dades sobre la vida de Polus. És de suposar que va néixer després de la meitat del segle V i que va passar la seva joventut a la colònia grega de Sicília. L'escriptor Filòstrat en la seva "Vida dels sofistes" dedueix que Polus era ric doncs posseïa les "Lliçons de retòria" un llibre molt costós escrit per Gòrgies de Leontins. De la informació aportada per Plató se sap que el sofista Licimni de Quios va ser alumne de Polus. En un escrit al marge (Scholion) de l'obra Sobre la vida dels pitagòrics de Iàmblic de Calcis situa a Gorgies i a Polos entre els seguidors d'Empèdocles.

Més tard Polus i Gòrgies van viatjar a Grècia i es va quedar temporalment a Atenes, on els dos sofistes es van dedicar a l'ensenyament filosòfic. Al diàleg platònic Tèages, el personatge Sòcrates diu que Polus tenia tal poder de persuasió que era capaç d'atreure a la seva escola alumnes els joves de les famílies més nobles d'Atenes cobrant a canvi un bon sou.

Llucià esmenta Polos com un dels oradors importants a Olímpia. Arran d'una observació feta per Dionís d'Halicarnàs se sap que ell seu nom ve de "polos" que també vol dir "poltre" o en sentit figurat "noi" i va donar lloc a jocs de paraules que feien broma sobre el seu caràcter una mica "impulsiu o precipitat".

Obra 
No se'n conserva cap obra de Polus. Aristòtil i també Plató a la seva obra Gòrgies citen una frase de Polus « la recerca de l'experiència és el fruit de l'experiència i sense experiència seràs (a falta d'una postura clara) abandonat a la sort» ., A partir d'una observació en el Gòrgies de Plató saben que Polus havia fet un tractat de retòrica., Al diàleg de Plató Fedre s'esmenta una altra obra de Polus, "Col·lecció de paraules" ( Mouseía Logon, literalment "Temple de les Muses de les paraules"), que aplegava expressions de doble sentit, refranys i figures retòriques., Potser la col·lecció era part del manual de retòrica. Polus sembla que introduïa en aquest treball nous termes, cosa que li va valer el menyspreu de Plató.

A l'enciclopèdia bizantina Suïda, se li atribueixen tres obres:
Una narració de la tornada dels herois de la Guerra de Troia,
un catàleg de les naus que hi van participar i 
(Peri léxeōs), un tractat sobre l'art d'expressar-se correctament.
No obstant, la genealogia que proposa aquesta enciclopèdia és incerta, ja que relaciona Polus amb el territori de Sigeu

Personatge literari 
En Gòrgies Polus és un personatge que acompanya el mestre durant un viatge a Atenes i el substitueix en el debat amb Sòcrates, perquè es troba fatigat pel debat precedent. Polus aquí destaca la professió de sofista i mestre de retòrica, en resposta a Caerefon, afirma que la retòrica és "la més bella de totes les arts", i continua, va tan lluny com per dir que el retòric a la polis té el mateix poder que un tirà, ja que amb els seus discursos és capaç de matar o deportar a qualsevol persona que vulgui. Segons Polus, aquestes declaracions estan en línia amb la posició gorgiana: la retòrica és un art gairebé omnipotent, té el poder de la persuasió en l'ànima de l'oient que fa que els que la practiquen puguin plegar les masses a la seva voluntat i així guanyar l'èxit personal. Això va acompanyat d'una certa crueltat política (que en el següent diàleg trobarà la seva culminació en el discurs de Càl·licles), ja que és una facultat que permet l'orador guanyar honors i riqueses a costa dels més febles, sense haver d'escoltar el pes moral de les injustícies comeses. La retòrica fa que els injustos siguin feliços, com ho demostra el cas del rei Arquelau I de Macedònia, qui va obtenir el tron a través de les maquinacions i l'assassinat i, segons diu Polus, mai s'ha penedit dels seus crims.,;

Referències

Bibliografia 
 Robert L. Fowler: Polos of Akragas: Testimonia. In: Mnemosyne Bd. 50, 1997, S. 27–34 (vollständige Zusammenstellung der Quellentexte) 
 Ludwig Radermacher (Hrsg.): Artium scriptores (Reste der voraristotelischen Rhetorik). Rudolf Rohrer, Wien 1951, S. 112–114 (Zusammenstellung von Quellentexten; unvollständig) 
 Monique Canto: Platon: Gorgias. Traduction inédite, introduction et notes. Flammarion, Paris 1987, , S. 34–38
 Pierre Chiron: Pôlos d'Agrigente. In: Richard Goulet (Hrsg.): Dictionnaire des philosophes antiques, Bd. 5, Teil 2, CNRS Éditions, Paris 2012, , S. 1218–1221 
 Debra Nails: The People of Plato. A Prosopography of Plato and Other Socratics. Hackett, Indianapolis 2002, , S. 252

Sofistes
Persones gregues de l'antiga Sicília
Persones d'Agrigent
Escriptors sicilians de l'antiguitat
Filòsofs sicilians